Niemcy:
 Aachen (pol. Akwizgran) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Aachen Hauptbahnhof, Aachen West, Aachen-Rothe Erde – stacje i przystanki kolejowe w Akwizgranie
 Akwizgran – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w latach 1972–2009
 Aachen – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w latach 1815–1971

Osoby:
 Hans von Aachen – niemiecki malarz 
 Maria Johanna von Aachen – niemiecka aktorka
 Udo z Aachen – postać fikcyjna 

Zobacz też:

 Achen
 Städteregion Aachen